Армейская авиация Франции () — род войск в составе сухопутных войск Франции.

Командование армейской авиации (АА) (Commandement de l’aviation légère de l’Armée de terre (COM ALAT)) находится в городе Виллакубле. 4-я бригада АА (4e brigade d’aérocombat) в г. Клермон-Ферран.

Армейская авиация Франции принимает участие в операциях за пределами страны и обеспечивает воздушную поддержку наземных войск расположенных на заморских и зарубежных территориях.

Командование АА не занимается управлением боевыми вертолётами. Оно занимается администрированием, разработкой концепций применения вертолётов, комплектованием подразделений, обучением экипажей. Оперативно боевые полки АА подчинены 4-й бригаде АА и командованию сил специального назначения (Commandement des forces spéciales terre (COM FST)).

Организация на 2020 год

Вооружение и военная техника

Примечания 

Армейская авиация
Вооружённые силы Франции